Bettelheim è un cognome di una famiglia ebrea.

Storia 
La prima persona con questo cognome sembra essere vissuta verso la seconda metà del XVIII secolo, a Presburgo, l'odierna Bratislava. L'origine del nome sembra essere legata ad un episodio, riportato negli archivi di famiglia, in cui un rispettato mercante ebreo di Presburgo riuscì ad impedire che il conte di Bethlen rapisse sua moglie. Da quel momento venne chiamato "Bethlen-Jude" (l'ebreo di Bethlen), che si trasformò in Bettelheim in seguito all'editto reale che permise agli ebrei di assumere cognomi.

Membri della famiglia 
 Bruno Bettelheim, psicanalista austriaco;
 Charles Bettelheim, economista e storico francese.

Note

Cognomi ebraici